Cabina de duș este o instalație sanitară formată din pereți, uși glisante și un tub prevăzut cu un capăt prin care curg mai multe jeturi de apă, în care se face duș. Dușul este folosit pentru îmbăieri rapide și relaxante.

Igienă corporală

Legături externe